Anne Ghesquière, née le  à Paris, est une auteure et directrice de collection chez Eyrolles dans le domaine du bien-être. Elle est la créatrice du site FemininBio.com et d'un podcast.

Biographie 
Anne Ghesquière, née Lebrun dans le , est élevée sur l’île de Noirmoutier. 

Après un parcours d’école de commerce et un master en droit des affaires, Anne Ghesquière travaille dans de grands groupes (Vivendi, Bertelsmann). 

En 2006, elle coécrit un guide sur les cosmétiques naturels et bio qui est critiqué pour le nombre élevé de produits proposés alors qu'ils ne sont pas distribués, et qui sont jugés inutiles pour peu qu'ils soient examinés du point de vue décroissant.  

En 2007, elle lance FemininBio.com, un site féminin sur un mode de vie sain et durable et de vente en ligne  

Anne Ghesquière s'est engagée pour la consommation responsable et la protection de l'environnement.

En 2017, elle coorganise à Paris avec Weleda, entreprise liée au mouvement anthroposophique, l'événement Parlement du féminin.

Elle lance en janvier 2019 Métamorphose où elle donne la parole à des chamans, des astrologues, des médiums, des anthroposophes et des personnalités controversées de la sphère des pseudo-médecines. Ce podcast est un des plus téléchargés en France selon l'ACPM.

Publications 
 Le guide des cosmétiques bio avec Ève Demange, Éditeur Vigot, Paris, 2006 
 Métamorphose : 365 jours pour libérer votre potentiel !, Éditions Eyrolles, Paris, 2014 
 Happy Détox : Boostez votre vitalité, cultivez votre énergie, Éditeur Eyrolles, Paris, 2016 
 Mes 7 jours happy détox, Éditeur Eyrolles, Paris, 2018 
 Métamorphose, éveille ta conscience : 33 rencontres essentielles pour être soi, Éditeur Eyrolles, Paris, 2021 
 L'oracle du scarabée d'or : 44 cartes oracle, un carnet et le livre d'accompagnement pour ouvrir son âme aux synchronicités, aux symboles, aux messagers..., Éditeur Eyrolles, Paris, 2021

Notes et références

Liens externes 

 

Naissance à Paris
Naissance en août 1971
Éditeur français
Journaliste française du XXIe siècle